Межконтинентальный кубок 2003 — футбольный матч, состоявшийся 14 декабря 2003 между футбольными клубами «Бока Хуниорс», обладателем Кубка Либертадорес и «Милан», победителем Лиги чемпионов УЕФА на Международном стадионе в Йокогаме в присутствии 70 тыс. зрителей. Игроком матча стал Матиас Доннет.

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 О матче на сайте ФИФА 

Спорт в Японии в 2003 году
2003 год в футболе
События 14 декабря
Декабрь 2003 года
Международные соревнования по футболу в Японии
Международные спортивные соревнования в Иокогаме